

Définitions 

 Le linge est un nom générique regroupant les vêtements, la literie, les serviettes et dans un cas plus général, les textiles servant au quotidien de la maison, aussi désignés comme « linge de maison » ;
 en Suisse, un linge désigne une serviette ;

Description 

 C'est un morceau de tissu qui absorbe le liquide.
 Le coton est la matière du linge la plus utilisée.

Usages 

 Lorsque l'on se lave le visage, le linge nous permet de nous essuyer.
 Il sert à se sécher lorsqu'une personne sort de la douche.
 Il sert également à nettoyer lorsque l'on renverse du liquide.
 Il peut être utilisé lorsqu'on va à la plage

Histoire 

 le massif du Linge est une montagne des Vosges ;
 le collet du Linge est un col traversant le massif du Linge sur le territoire de la commune de Hohrod en Alsace ;
 la bataille du Linge eut lieu autour du collet du Linge durant la Première Guerre mondiale ;
 la Linge est une rivière des Pays-Bas ;

Personnages 

Heinz Linge, officier d'ordonnance et majordome en chef d’Adolf Hitler (même prononciation du nom : / liŋɡə /) ;
Malko Linge, héros de la série de romans S.A.S. créée par Gérard de Villiers (prononciation dans l'alphabet phonétique international : / malko liŋɡə /) ;
Martin Linge, acteur et officier norvégien.

Homonymie de patronyme